Хаумеа — многозначный термин.

 Хаумеа — гавайская богиня плодородия.
 Хаумеа — карликовая планета.